Гефресская битва произошла 8 июля 1809 между французской армией численностью 35 000 солдат, под командованием генерала Жюно, герцога Абрантеса и австрийской армией численностью 15 000 человек,  под командованием генерала Кинмайера. Австрийцы избежали попадания в ловушку Жюно и отряда саксонцев и вестфальцев во главе с Жеромом Бонапартом, королем Вестфалии. После того, как войска Жерома потерпели поражение в битве при Хофе, австрийцы фактически контролировали всю Саксонию. Однако победа была напрасной из-за крупного австрийского поражения при Ваграме и Цнаймского перемирия.

Предпосылки 
После сражения под Асперн-Эсслингом Эрцгерцог Карл укрепил австрийские войска в Богемии до 12 000 солдат и организовал диверсионное нападение в Саксонию. Австрийцы вошли в Саксонию 10 июня и к третьему дню вылазки австрийские войска численностью 6000 человек захватили столицу Саксонии, Дрезден. Саксонская королевская семья поспешно сбежала на запад. Тем временем 6000 солдат вошли в Байройт 14 июня, угрожая вторжением в Королевство Вюртемберг и соединением с Тирольским восстанием.

22 июня, не обращая внимания на ухудшение ситуации в Саксонии, брат Наполеона Жером Бонапарт двинулся к Касселю с 15 000 человек. На этот же день австрийские силы заняли Лейпциг, но были быстро вынуждены покинуть город из-за появления солдат Жерома. 26 июня австрийцы и французы столкнулись впервые.

В конце июня 1809, маршал Жером прибыл во Франкфурт и взял командование над силами Рейнской конфедерации, и начал движение на север.

Ход битвы 
В Гефресе австрийцы имели 2 полка регулярных солдат (около 5 300 солдат) и несколько сотен нерегулярной милиции Ландвер. Французский войска имели 2 регулярных полка (около 6 000 человек) пехоты, Баварский запасной батальон (около 1,000 солдат), и драгунский полк (около 500 людей и лошадей). Однако, французские войска были плохо обученными новобранцами, в отличие от австрийских сил. В частности, конница французов, из-за своей необученности не смогла повлиять на ход битвы, хотя у австрийцев кавалерия отсутствовала. Из-за фактического отсутствия конницы французы не смогли помешать австрийской артиллерии обстреливать свои позиции. В результате под вечер большинство французских солдат сбежало с поля битвы к Амбергу.

После победы, австрийцы не встречая сопротивления двинулись вглубь Германии. Но их остановило известие о Шёнбруннском мире, в результате им пришлось покинуть все захваченные территории.

Примечания

Ссылки 
 History of the Black Band. Retrieved on 28 July 2007
 Loraine Petre F. Napoleon and the Archduke Charles, Kessinger Publishing (2003)
 Gill, J. H. With Eagles to Glory: Napoleon and His German Allies in the 1809 Campaign, Greenhill Books (1992)

Сражения по алфавиту
Сражения Наполеоновских войн
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения Саксонии
Сражения Вестфалии
События 8 июля
Сражения 1809 года
Июль 1809 года